Dono – regalo
 Economia del dono – forma di scambio economico
 Dono del mattino – gioiello della tradizione longobarda 
 Ex dono – locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa "[proveniente] da un dono"
 Papa Dono – Papa della Chiesa cattolica, dal 676 al 678

Pagine correlate 
Il dono
Donno (disambigua)
Donazione